River Mole kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 River Mole (vattendrag i Storbritannien, Surrey, lat 51,37, long -0,39), England, 
 River Mole (vattendrag i Storbritannien, lat 50,98, long -3,88), England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar